Буенос-Айрес 1939 — шаховий турнір, що проходив у Буенос-Айресі відразу після 8-ї шахової олімпіади від 2 до 19 жовтня 1939 року в Círculo de Ajedrez, одному з головних шахових клубів міста. Змагання починались о 20.30. Всі учасники, за винятком Пауля Кереса, вирішили залишитись в Аргентині через початок Другої світової війни.

Таблиця результатів:

Примітки 

Шахові змагання у Південній Америці
Шахи в Аргентині
1939 у шахах‎
Жовтень 1939
Спортивні змагання в Аргентині
1939 в аргентинському спорті